Леска:
 Леска — шнур или нить для ловли рыбы.

Топоним 
 Леска — село в Болгарии.
 Леска — село в Кюстендилской области.
 Леска — село в Смолянской области.
 Леска — река в Ивановской области.

Фамилия 
 Ш. Леска — франко-аргентинский журналист, сотрудничавший с нацистами при режиме Виши.